Толь — покинутый аул в Галанчожском районе Чечни.

География 
Аул Толь расположен к северо-западу от районного центра Галанчож.

Ближайшие развалины аулов: на севере — развалины аула Ялхорой, на северо-востоке — развалины аула Дженчу, на юго-западе — развалины аула Итыркале, на юго-востоке — аула Карги.

История 
Аул Толь ликвидирован в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

Примечания

Ссылки 
 AKKA | Координаты населенных пунктов Галанчожского района, в которых проживали аккинцы

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне